Jens Langkniv kan referere til flere forskellige artikler:
 Jens Langkniv – den fredløse Jens Olesen fra 1600-tallet
 Jens Langkniv (film) – dansk film fra 1940
 Jens Langkniv (album) – titlen på Lars Lilholt Band's album fra 1984